Polish Bowl – mecz decydujący o mistrzostwie Polski (zdobyciu tytułu mistrza kraju) w futbolu amerykańskim. Początkowo, w latach 2006–2017, było to spotkanie pomiędzy dwoma najlepszymi zespołami Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, natomiast po rozłamie w PLFA i powstaniu Ligi Futbolu Amerykańskiego, organizację meczu o Mistrzostwo Polski przejęła LFA. Nazwa ta pochodzi od oficjalnego określenia spotkania finałowego rozgrywek NFL — Super Bowl. Pierwszy mecz został rozegrany 12 listopada 2006 w Warszawie na stadionie Marymont, pomiędzy dwoma najlepszymi drużynami w sezonie zasadniczym. Tylko dwóm drużynom w historii udało się wygrać Polish Bowl dwa lata z rzędu. Dokonali tego Seahawks Gdynia w latach 2014 i 2015 oraz dwukrotnie Panthers Wrocław w 2016 i 2017 oraz w 2019 i 2020. W XVI Polish Bowl zmierzyły się ze sobą drużyny Bydgoszcz Archers oraz Tychy Falcons - obie drużyny wystąpiły w finale po raz pierwszy a lepszą okazała się drużyna z Bydgoszczy, która pokonała tyszan 27:7.

Finały rok po roku

Zobacz też 
 futbol amerykański

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Ligi Futbolu Amerykańskiego

Futbol amerykański w Polsce